Список наград британской соул-исполнительницы Эми Уайнхаус () включает в себя премии и номинации, полученные певицей с момента начала её музыкальной карьеры в 2003 году.

Награды 
Нa июль 2012 года Эми имеет 24 награды и 60 номинаций.

BRIT Awards 
Ежегодная музыкальная премия BRIT Awards вручается Британской ассоциацией производителей фонограмм (BPI, Великобритания) за достижения в области поп-музыки. Эми Уайнхаус получила одну награду из 5 номинаций.

Echo Music Awards 
Ежегодная награда Echo Music Awards вручается немецкой Германской академией звукозаписи (Deutsche Phono-Akademie), объединяющей компании звукозаписи. The Echo Award является наследницей премии Deutscher Schallplattenpreis (German Record Award). Победитель определяется по уровню продаж его дисков: в поп-категории анонсируется в марте, а в классической категории — в октябре. Эми Уайнхаус получила 2 награды из 3 номинаций.

Elle Style Awards 
Награда Elle Style Awards ежегодно присуждается журналом Elle в областях моды, дизайна и музыки. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 1 номинации.

Grammy Awards 
Премия «Грэмми» считается наиболее важной музыкальной наградой и вручается ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи с 1958 года. Эми Уайнхаус получила 6 наград из 7 номинаций, после чего она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса, как первая британская певица, выигравшая шесть наград. Певица Адель возьмёт в 2012 шесть наград за одну церемонию установит новый рекорд.

Ivor Novello Awards 
Премия Ivor Novello Awards, названная так в честь Ivor Novello из Кардиффа, вручается авторам песен и композиторам, начиная с 1955 года. Ежегодную церемонию проводит в Лондоне Британская Академия British Academy of Composers and Songwriters при спонсорстве PRS for Music (ранее The Performing Right Society). Сама награда представляет собой бронзовую скульптуру Эвтерпы — музы лирической поэзии. Эми Уайнхаус получила 3 награды из 5 номинаций.

Mercury Prize 
Премия Mercury Prize (ранее, Mercury Music Prize) ежегодно вручается за лучший британский альбом. Она была учреждена в 1992 году BPI совместно с BARD (British Association of Record Dealers) в качестве альтернативы по отношению к премии BRIT Awards. Номинанты выбираются коллегией музыкантов, журналистов, продюсеров и деятелей музыкальной индустрии Великобритании и Ирландии. Эми Уайнхаус получила 2 номинации.

Meteor Music Awards 
Национальная ирландская музыкальная премия Meteor Music Awards вручается ежегодно с 2001 и спонсируется MCD Productions. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 1 номинации.

MOBO Awards 
Премия MOBO Awards (MOBO является акронимом для Music of Black Origin) была учреждена в 1995 году Kanya King MBE и Andy Ruffell (BMX). Ежегодно вручается в Великобритании артистам любой расы и национальности, исполняющим black music. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 4 номинаций.

MOJO Awards 
Премия MOJO Awards вручается популярным британским музыкальным журналом Mojo, ежемесячно издаваемым компанией Bauer. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 3 номинаций.

MTV Europe Music Awards 
Премия MTV Europe Music Awards была учреждена в 1994 году MTV Networks Europe для награждения самых лучших музыкальных видеороликов Европы. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 4 номинаций.

MTV Video Music Awards 
Премия MTV Video Music Awards была учреждена в 1984 году MTV для награждения самых лучших музыкальных видеороликов. Эми Уайнхаус получила 3 номинации.

NME Awards 
Музыкальная награда NME Awards ежегодно присуждается журналом NME. Эми Уайнхаус получила 2 награды из 6 номинаций.

Popjustice £20 Music Prize 
Ежегодная музыкальная награда Popjustice £20 Music Prize вручается от имени музыкального сайта Popjustice британским певцам за лучший поп-сингл прошлого года. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 1 номинации.

Q Awards 
Ежегодная британская музыкальная премия Q Awards вручается журналом Q. Номинанты определяются голосованием читателей журнала по интернету, а затем отбираются специальной комиссией. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 1 номинаций.

Urban Music Awards 
Премия Urban Music Awards (Великобритания) вручается на ежегодной церемонии с 2003 года лучшим исполнителям, продюсерам, клубным диджеям, радиостанциям и звукозаписывающим лейблам, работающим с музыкой следующих стилей: R&B, HipHop, Soul и Dance Music. Эми Уайнхаус получила 2 награды из 2 номинаций.

Vodafone Live Music Awards 
Премия The Vodafone Live Music Awards вручается ежегодно крупнейшей британской сотовой телекоммуникационной компанией Vodafone исполнителям живой музыки. Эми Уайнхаус получила 1 награду из 2 номинаций.

World Music Awards 
Международная музыкальная награда World Music Awards вручается ежегодно с 1989 года музыкантом, чьи диски были проданы во всём мире крупными тиражами по данным International Federation of the Phonographic Industry (IFPI). Эми Уайнхаус получила 1 награду из 3 номинаций.

Другие награды 
 2006 — Альбом Frank включён в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die () американского критика Роберта Даймери (Robert Dimery).
 2007 — Величайшей Британкой 2007 года (Greatest Britons) Эми Уайнхаус была названа за её музыкальные достижения.
 2008 — Альбом Back to Black включён под номером 9 в список 100 Лучших альбомов последних 25 лет (100 Best Albums of the Last 25 Years) журналом Entertainment Weekly.
 2009 — Книга рекордов Гиннесса признала Эми Уайнхаус британской певицей, имеющей наибольшее число наград Грэмми за всю историю.
 2009 — Журнал NME поставил альбом Back to Black под номером 27 в своём списке «100 Лучших альбомов десятилетия» («100 Greatest Albums of the Decade»).

Примечания

Ссылки 
 Amy Winehouse’s official site
 Biography, discography, music clips на сайте Allmusic

Эми Уайнхаус
Уайнхаус, Эми